Heiliger Stein steht für:

 heiliger Stein, sakrales Naturobjekt, siehe Steinkult
 Heiliger Stein (Mitterretzbach), Schalenstein bei Mitterretzbach, Niederösterreich
 Heiliger Stein (Tolkemit), Stein am Ufer des Frischen Haffs, Ermland, Polen
 Galeriegrab Heiliger Stein, jungsteinzeitliche Megalithanlage in Hessen

 Heiliger Stein, 646 m, Berg bei Dolní Dvořiště, Tschechien
 Maria Schnee beim Heiligen Stein, Wallfahrtskirche in Dolní Dvořiště, Tschechien, siehe Maria Schnee (Dolní Dvořiště)

Siehe auch:
 Heiligenstein (Begriffsklärung)